Athamanta compacta är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Friedrich von Ledebour. Athamanta compacta ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten A. c. laciniata.

Källor 

Flockblommiga växter
compacta